Лиса-строитель:
 Лиса-строитель (мультфильм, 1936)
 Лиса-строитель (мультфильм, 1950)